El Torneig d'Istanbul 2019, oficialment conegut com a TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La dotzena edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 28 d'abril de 2019 al Garanti Koza Arena d'Istanbul, Turquia.

La tennista croata Petra Martić va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019